Черных, Валентин:
 Черных, Валентин Константинович (1935—2012) — советский драматург и киносценарист, продюсер, режиссёр, педагог.
 Черных, Валентин Петрович (род. 1940) — советский учёный в области органической химии, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.